Представлен список субъектов Российской Федерации по абсолютному и относительному количеству студентов. Данные собраны ГИВЦ МИРЭА Минобрнауки на 1 января 2015 года. Главный информационно-вычислительный центр МИРЭА учитывал всех обучающихся на очном, очно-заочном и заочном отделениях среди студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Примечания